

Denemarken 
Hørning (Skanderborg), plaats  in de gemeente Skanderborg
Hørning (Randers), plaats in de gemeente Randers
Hørning (parochie, Skanderborg)
Hørning (parochie, Randers)

Overig 
Horning (Engeland), plaats in het Engelse graafschap Norfolk
Hornaing, plaats en gemeente in Frankrijk, in het Nederlands Horning